(869) Меллена () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу С. Астероид был открыт 9 мая 1917 года немецким астрономом Рихардом Шорром в Гамбургской обсерватории в немецком городе Бергедорф и назван в честь бывшего мэра Гамбурга Вернера фон Мелле, который внёс большой вклад в создание Гамбургского университета.

Это первый астероид, который был открыт Рихардом Шорром.

10 мая 1917 года Максом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории было проведено независимое открытие.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей